Стогний () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Стогний, Анатолий Александрович (1932 — 2007) — украинский учёный, математик, академик РАН.
 Стогний, Борис Сергеевич (род. 1936) — советский учёный в области автоматизации электрических систем.
 Стогний, Константин Петрович (род. 1968) — украинский журналист, теле- и радиоведущий, режиссёр-документалист, продюсер, сценарист.